Casalotto ima više značenja:
 Casalotto, Asti
 Casalotto, Campobasso